Eclusagem é o processo através do qual uma embarcação é elevada a uma barragem, estando no leito de um rio com nível mais baixo. Assim, a embarcação é colocada num perímetro fechado, que é enchido com água fazendo subir a embarcação até atingir o nível de água da barragem e assim poder aceder à mesma,subindo o rio e vencendo o desnível da barragem.

Eclusa é uma obra de engenharia hidráulica que consiste numa construção que permite que barcos subam ou desçam os rios ou mares em locais onde há desníveis (barragem, quedas de água ou corredeiras).

Eclusas são construidas, geralmente, para superar as diferenças do nivel da água nas barragens das usinas hidrelétricas. A eclusa de Barra Bonita situa-se no rio Tiête. Muitos rios do Brasil são de planalto, apresentando-se encachoeirados, portanto dificultam a navegação e necessitariam de barragens com eclusas para se transpor as corredeiras.

Os projetos das eclusas necessitam, normalmente, de estudos hidráulicos em modelos reduzidos. No caso das eclusas de Tucuruí,no Pará, os estudos foram realizados no Rio de Janeiro no HIDROESB, Laboratório de Hidráulica Saturnino de Brito e no INPH - Instituto Nacional de Pesquisas Hidráulicas, sob a Supervisão e Responsabilidade Técnica dos Engenheiros André Balança, Marco Siciliano, Roneí Carvalho e Jorge Rios. Alguns trabalhos técnicos importantes sobre esses estudos e sobre esse projeto foram publicados, por eles e por outros autores  no ICOLD - Comitê Internacional de Grandes Barragens e ainda no CBDB - Comitê Brasileiro de Barragens.

Ver também 
 Eclusas de Tucuruí   
 Diques
 Modelos físicos
 Período de Retorno
 Hidrografia
 Hidráulica Marítima

Ligações externas 
 
 

Hidrologia
Hidrografia
Hidrologia ambiental
Engenharia hidráulica
 
Hidráulica
Obras de engenharia
Navegação